Der Begriff Zylindrom (von griechisch kylindros „Walze, Zylinder“)
wird verkürzend gebraucht für das dermale Zylindrom, einen gutartigen Tumor der Hautanhangsgebilde, und
ist eine veraltete Bezeichnung für das adenoid-zystische Karzinom, einen bösartigen, vorwiegend im Kopf-Hals-Bereich auftretenden Tumor.